Гранха ла Хоја има више значења:

 Гранха ла Хоја (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ла Хоја (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Хоја (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Хоја (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику